Greenland Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Greenland Township (Arkansas)
 Greenland Township (Michigan)
 Greenland Township (North Dakota)
 Greenland Township (South Dakota)